Myriococcum är ett släkte av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Myriococcum i klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Myriococcum